Vang Csie (Sanghaj, 1981. június 2.– ) kínai nemzetközi női labdarúgó-játékvezető. Angol írással Wang Jia.

Pályafutása
A CFA Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a League One, majd a Super League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot is végzett.

A Kínai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2007-től tartja nyilván női bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként, illetve alapvonalbíróként segített.

A 2008-as U17-es női labdarúgó-világbajnokságon, valamint 2010-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta.

---

A 10. női négy nemzet labdarúgó tornájának egyik csoportmérkőzésén játékvezetőként tevékenykedett.

A 2010-es női Ázsia-kupa, valamint a 2014-es női Ázsia-kupa labdarúgó tornán az AFC JB játékvezetői szolgálatra vette igénybe.

A 2011-es Nyári Universiade női labdarúgó tornáján a FIFA JB bíróként foglalkoztatta.

Az Algarve-kupa labdarúgó tornán a FIFA JB bíróként foglalkoztatta.

Források 

Kínai labdarúgó-játékvezetők
1981-ben született személyek
Élő személyek